Hauptweg steht für
einen forstwirtschaftlichen Weg, Wegeart
20 grüne Hauptwege, Berliner Wanderwege
Hauptweg und Nebenwege, Bild von Paul Klee
Siehe auch:
Hauptstraße 
Hauptstrecke 
Hauptbahn